Musiktheaterpreis steht für:

 Gerhard Schedl Musiktheaterpreis
 Österreichischer Musiktheaterpreis